Parliament Hill peut désigner :
 Colline du Parlement (Ottawa) au Canada ;
 Colline parlementaire de Québec (Ville de Québec);
 Parliament Hill (Londres).

Voir aussi
 Colline parlementaire (Homonymie)